Stock může znamenat:

Příjmení, které nese více osobností:

 Josef Stock (1926–1984) – český hokejový útočník a později trenér
Lionello Stock (1866–1948) – italský průmyslník a byznysmen
 Mike Stock (* 1951) – anglický skladatel a producent
 Šimon Stock (1165–1265) – anglický poustevník, později generál řádu karmelitánů
Ostatní:

 Stock Spirits – producent a distributor alkoholických nápojů
 Fernet Stock – bylinný likér